Romance Is Boring è il terzo album in studio del gruppo pop-rock gallese dei Los Campesinos!, pubblicato nel 2010.

Tracce

Collegamenti esterni